Die 3. Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen wurde vom 20. bis 27. Mai 2001 in Lettland ausgetragen. Die Spiele fanden in der Skonto Arena in Riga statt.

Finnland bezwang Schweden im Finale mit 2:0 und gewann seinen zweiten Weltmeistertitel. Bronze ging an Norwegen.

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7 

Österreich spielt damit bei den Unihockey-Weltmeisterschaften 2003 in der B-Division.

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Vorlagen, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten;

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 Offizielle Website
 Resultate bei floorball.org

2001
Unihockey 2001
Sportveranstaltung in Riga
Unihockeywettbewerb in Lettland
Weltmeisterschaft 2001